Příjmení Pařík se vztahuje k osobnostem:

 Antonín Pařík (1879–1948) – podnikatel, spoluzakladatel firmy Triola
 Ivan Pařík (* 1945) – český dirigent, syn Otakara a Marie Paříkových
 Jiří Pařík (1930–1999) – český malíř, kreslíř, ilustrátor a karikaturista
 Karel Pařík (1857–1942) – český architekt, který realizoval řadu staveb v Bosně a Hercegovině
 Lukáš Pařík (* 2001) – český hokejový brankář
 Otakar Pařík (1901–1955) – český dirigent a klavírista
 Theodor Bohumír Pařík (1881–1961) – profesor hudby, hudební skladatel a houslista
 Václav Pařík – více osobností

ženy
 Marie Paříková rozená Vojtková (1909–1999) – česká operní pěvkyně, sopranistka, manželka Otakara Paříka

Česká příjmení